Die römisch-katholische Kathedrale Heiliger Vinzenz von Paul () ist eine dem heiligen Vinzenz von Paul gewidmete Kathedralkirche in der tunesischen Hauptstadt Tunis.

Die aus dem 19. Jahrhundert stammende Kathedrale ist Sitz des Erzbistums Tunis und befindet sich am Unabhängigkeitsplatz in der Neustadt zwischen der Avenue Habib Bourguiba und der Avenue de France, gegenüber der Statue von Ibn Chaldūn und der französischen Botschaft.

Geschichte 
Die Vinzenzkirche musste errichtet werden, weil sich der Zustand der erst 1881 errichteten Hl.-Ludwigs-Kathedrale wegen unzureichender Fundamente verschlechterte. Der Bau begann 1893, und die Kathedrale wurde zu Weihnachten 1897 geweiht. Die neuromanische Architektur des Gebäudes vereinigt im Inneren orientalisierende, neugotische und neobyzantinische Elemente. Anfangs hatte der Bau aufgrund von Geldknappheit noch hölzerne Glockentürme.
Die Kirche ist Kathedrale des Erzbischofs von Tunis Ilario Antoniazzi (Stand 3/2023).

Ausstattung 

Die Orgel wurde 1921 von den Orgelbauern Mutin-Cavaillé-Coll erbaut und 1923 in der Kathedrale aufgestellt. Das Instrument hat 40 Register (1853 Pfeifen) auf drei Manualwerken und Pedal, darunter einige Transmissionen.

Weblinks 

 Die Kathedrale Hl. Vinzenz von Paul bei tunesieninformationen.de

Einzelnachweise 

Bauwerk in Tunis
Tunis
Erbaut in den 1890er Jahren
Tunis
Kirchengebäude in Tunesien
Römisch-katholische Kathedrale
Tunis
Tunis
Religion (Tunis)